Gogoșu peut désigner :

 Gogoșu, une commune roumaine du județ de Dolj
 Gogoșu, une commune roumaine du județ de Mehedinți